Stati Uniti d'America
 Spring Valley – census-designated place della Contea di Yavapai, Arizona
 Spring Valley – census-designated place della Contea di Lake, California
 Spring Valley – census-designated place della Contea di San Diego, California
 Spring Valley – città della Contea di Bureau, Illinois
 Spring Valley – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Spring Valley – città della Contea di Fillmore, Minnesota
 Spring Valley – census-designated place della Contea di Clark, Nevada
 Spring Valley – villaggio della Contea di Rockland, New York
 Spring Valley – villaggio della Contea di Greene, Ohio
 Spring Valley – città della Contea di Harris, Texas
 Spring Valley – villaggio della Contea di Pierce e della Contea di St. Croix, Wisconsin
 Spring Valley – città della Contea di Rock, Wisconsin